Полог се може односити на:
 Полошка котлина или Полог, котлина и област у Северној Македонији

или:
 Полог (Мостар), насеље града Мостара, ФБиХ, БиХ
 Полог (Новаци), насеље у општини Новаци, Северна Македонија

Види још 
 Полошки регион, статистички регион Северне Македоније